Horváth György (1811–1889) színész
 Horváth György (1815–1874) mérnök, országgyűlési képviselő
 Horváth György (1835–1874) kórházi főorvos, fővárosi főorvos, képviselő
 Horváth György (1858–1919) piarista tanár
 Horváth György (1891–1954) politikus, országgyűlési képviselő
 Horváth György (1928–2008) állatorvos, egyetemi rektorhelyettes, egyetemi tanár
 Horváth György (1929–2010) válogatott labdarúgó, kapus
 Horváth György (1930) élelmiszervegyész
 Horváth György (1938) kovácsművész
 Horváth György (1941) Munkácsy Mihály-díjas művészettörténész
 Horváth György (1941) a 2006-os októberi tüntetések egyik emlékezetes eseményének főszereplője, a T–34-es tank vezetője
 Horváth György (1942–2019) jogász, 1992–2010 között a Veszprém Megyei Bíróság elnöke, Horváth Balázs miniszter ikertestvére
 Horváth György (1943–1988) olimpiai bronzérmes súlyemelő
 Horváth György (1943–2020) népművelő, politikus, önkormányzati képviselő (Szombathely)
 Horváth György (1951) gyógyszerész, vetőmaggazdálkodási szakmérnök
 Horváth György (1951) állami díjas optikus
 Horváth György (1961) színész
 Horváth György (1969) festőművész